Zhang Zhongjing (150-219), també conegut com a Zhang Ji (張機), metge del període de la Dinastia Han
 Zhang Ji (Dinastia Han), oficial servint sota el senyor de la guerra Dong Zhuo durant el període tardà de la Dinastia Han Oriental
 Zhang Ji (Derong), nom estilitzat Derong, general militar de Cao Wei durant el període dels Tres Regnes
 Zhang Ji (Jingzhong), nom estilitzat Jingzhong, oficial administratiu de Cao Wei, pare de l'Emperadriu Zhang de Cao Fang
 Zhang Ji (poeta de Hubei), poeta de la Dinastia Tang de Hubei
 Zhang Ji (poeta de Jiangnan), poeta de la Dinastia Tang de Jiangnan